Mazara o Mazzara può riferirsi ai seguenti termini:

Geografia 
Mazara del Vallo – comune italiano in provincia di Trapani
Vallo di Mazara – antica entità amministrativa della Sicilia occidentale

Persone 
 Cristoforo Mazara – politico italiano
 Glen Mazzara – sceneggiatore e produttore televisivo statunitense
 Panfilo Antonio Mazzara – vescovo cattolico italiano

Altro 
Mazara – incrociatore ausiliario della Regia Marina
Val di Mazara – olio di oliva DOP